Geografia:
 Lima, capital del Perú.
 Lima (Illinois)
 Lima (Montana)
 Lima (Nova York)
 Lima (Ohio)
 Lima (Oklahoma)
 Lima Laras, estat de la confederació de Batoe Bahara a les Índies Orientals.
 Lima Puloh, estat de la confederació Batoe Bahara a les Índies Orientals.
 Ponte de Lima, municipi portuguès al districte de Viana do Castelo a la regió del Nord.
 Àrea metropolitana de Lima, metròpolis de Lima.
 Districte de Lima, districte de la Província de Lima al Perú.
 Minho-Lima, regió estadística portuguesa, part de la Regió Nord.
 Província de Lima, subdivisió del Perú inclosa dins la Regió de Lima.
 Regió de Lima, regió del Perú.
 Biografies:
 Adriana Lima (Salvador da Bahia, 1981), model brasilera.
 Anderson Hernanes de Carvalho Andrade Lima (1985, Recife), futbolista brasiler.
 Andrés Lima Fernández de Toro (Madrid, 1961), actor i director de teatre espanyol.
 Antoni Lima Solà (Barcelona, 1970), futbolista català amb nacionalitat andorrana.
 Dermival de Almeida Lima, futbolista brasiler que ocupa la posició d'interior dret.
 Ildefons Lima Solà (Barcelona, 1979) futbolista català de nacionalitat andorrana.
 Ivan Rocha Lima (Sao Paulo, 1969), futbolista hispano-brasiler.
 Képler Laveran Lima Ferreira (1983, Maceió), futbolista brasiler.
 Luis Eduardo Quadros Lima (Dom Pedrito, 1961) futbolista brasiler que ocupava la posició de defensa.
 Paulo César Lima (Rio de Janeiro, 1949), futbolista brasiler.
 Ronaldo Luis Nazário de Lima, futbolista hispano-brasiler.
 Rosa de Lima (Lima, 1586 - 1617), religiosa peruana canonitzada en 1671 per Climent X.
 Vanderlei de Lima (1969), atleta de marató brasiler.
 William Lanes de Lima (Ribeirão Preto, 1985), futbolista brasiler.
 Miscel·lània:
 Audiència de Lima, tribunal de la Corona espanyola a la zona de Lima.
 Ciclista Lima Association, club peruà de futbol de la ciutat de Lima.
 Club Alianza Lima, club peruà de futbol de la ciutat de Lima.